biot (eenheid), een eenheid voor elektrische stroom
getal van Biot, een dimensieloos getal
In Frankrijk:
Biot (Alpes-Maritimes), een bergstadje in het departement Alpes-Maritimes
Le Biot, een dorp in de Haute-Savoie
In de Indische Oceaan:
BIOT, een deel van het Verenigd Koninkrijk

Personen met de achternaam Biot
Jean-Baptiste Biot, een Franse natuurkundige
Edouard Constant Biot, een Franse deskundige op het gebied van China, zoon van Jean-Baptiste Biot
Maurice Anthony Biot, een natuurkundige